Хаб може значити:

 Хаб (мрежни уређај), уређај за умрежавања рачунара.
 Хаб (авио-превоз), аеродром који авио-компаније користе као трансфер преко којег превозе путнике до њихових дестинација.